Жозе́п Мария Фусте́-и-Бланк (; род. , Линьола, Каталония, Испания) — испанский футболист. Победитель чемпионата Европы 1964 года.

Карьера 
Фусте пришёл в футбольную школу «Барселоны» в 12 лет. Во взрослом футболе дебютировал в 1959 году за в ФК «Кондал». Позднее находился в «Осасуне» на правах аренды. В 1962 году вернулся в «Барселону». За 10 лет, проведённых в столице Каталонии, Фусте ни разу не выигрывал чемпионат Испании. Однако вместе с «Барсой» завоевал 3 Кубка Испании и четырежды становился вице-чемпионом. Кроме того, выигрывал Кубок Ярмарок в 1966 и 1971 годах. В 1972 году Фусте перебрался в «Эркулес», а через год завершил карьеру.

Дебютировал в сборной 11 марта 1964 года в матче против Ирландии. В 1964 Фусте выиграл чемпионат Европы, сыграв в полуфинале и финале.
Он также принимал участие в чемпионате мира 1966 года. Там он сыграл одну игру на групповом этапе против Германии и забил гол, но Испания проиграла 1-2.

Завершив карьеру, играл за команду ветеранов Барселоны, а также тренировал её.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
  «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании (3): 1962/63, 1967/68, 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок/Кубка УЕФА (2): 1965/66, 1971/72

  Сборная Испании
 Чемпион Европы (1): 1964

Примечания

Ссылки 
 Профиль на BDFutbol
 Профиль на futbol.sportec.es
 
 Архив ФК Барселона
 Профиль на официальном сайте ФК Барселоны
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Кондал»